L'otturazione è l'esposizione della pellicola fotografica alla luce regolata dall'otturatore
L'otturazione (odontoiatria) è la tecnica di ricostruzione di una parte danneggiata di un dente

Altri progetti